Герлих () — немецкая фамилия:

 Герлих, Алоиз (1925–2010) —  немецкий историк
 Герлих, Вальтер Рихард (1908–1981) — немецкий педагог и политик(CDU)
 Герлих, Герман (ум. 1934) — немецкий инженер-конструктор стрелкового оружия.
 Герлих, Герман фон (1844–1932) — немецкий дипломат.
 Герлих, Герхард (1911–1962) — немецкий педагог и политик (CDU).
 Герлих, Герхард (физик) (род. 1942) — немецкий физик.
 Герлих, Густав (1810–1888) — прусский политик.
 Герлих, Зигфрид (род. 1967) — немецкий писатель.
 Герлих, Карл (1865–1933) — моравский естествоиспытатель.
 Герлих, Фриц (1883—1934) — немецкий журналист и историк.
 Герлих, Эдуард (1836–1904), силезско-австрийский инженер.

См. также 
 Гёрлих, Гюнтер (1928—2010) — немецкий писатель.
 Гёрлих, Пауль (1905—1986) — немецкий физик-экспериментатор.
 Герлих-Раабе, Сильвия (род. 1953) — немецкая актриса и режиссёр